Дялу-Бісерічій () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Уда.
 Дялу-Бісерічій () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Сінешть.